Sarrebourg-Kell est une commune fusionnée (collectivité territoriale) de l'arrondissement de Trèves-Sarrebourg dans la Rhénanie-Palatinat en Allemagne. Le siège de cette Verbandsgemeinde est dans la ville de Sarrebourg. Elle a été fondée le  à partir de la fusion volontaire des communes fusionnées de Sarrebourg et Kell am See.

Municipalités 
La Verbandsgemeinde de Sarrebourg-Kell consiste en cette liste d'Ortsgemeinden (Communes locales) :

Références 

Commune fusionnée en Rhénanie-Palatinat